Frenchman's Creek (boek), boek van Daphne du Maurier
Frenchman's Creek (1944), eerste verfilming van het boek
Frenchman's Creek (1998), tweede verfilming van het boek